Франк Ааргау () — денежная единица швейцарского кантона Ааргау в 1805—1850 годах. Франк = 10 батценов (batzen) = 40 крейцеров (kreuzer) = 100 раппенов (rappen).

История 
Чеканка монет кантона в батценах начата в 1805 году, в раппенах — в 1808. Монеты во франках чеканились только в 1812 году. Монеты с номиналом в крейцерах и раппенах чеканились в 1831 году.

Конституция Швейцарии, принятая в 1848 году, устанавливала исключительное право федерального правительства на чеканку монеты. К этому времени монеты кантона уже не выпускались, их чеканка была прекращена в 1831 году. 7 мая 1850 года был принят федеральный закон о чеканке монет, в том же году начата чеканка швейцарских монет.

Банкноты кантона в 1805—1850 годах не выпускались. В 1854 году был основан Банк Ааргау, выпускавший банкноты в 1856—1910 годах.

Монеты 
Чеканились монеты:
 биллонные: 1, 2 раппена, 2 раппена — 1 крейцер, 5 раппенов, , 1 батцен,
 серебряные: 5, 10, 20 батценов, 4 франка.

Примечания

Литература 
 
 

Франк
Деньги Швейцарии